Gortzitza ist ein  ostpreußischer Familienname. Ihn tragen unter anderem
 Orlando Gortzitza (1811–1889), Philologe und Kirchenlieddichter
 Otto Gortzitza (1845–1929), Philologe und Gymnasiallehrer, Sohn von Orlando Gortzitza
 Rudolf Gortzitza (1842–1897), Gymnasialoberlehrer in Elbing, Sohn von Orlando Gortzitza